Herois
 Heroes (cançó)